Kissling ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Kissling (1841–1900), österreichischer Mediziner
 Adolf Kissling (1875–1955), deutscher Neuphilologe und Komponist
 Conny Kissling (* 1961), Schweizer Freestyle-Skierin
 Ernst Kissling (1890–1973), Schweizer Bildhauer
 Frances Kissling (* 1943), US-amerikanische Feministin
 Hermann Kissling (1925–2018), deutscher Kunsthistoriker
 Jonas Kissling (* 1990), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Markus Kissling (* 1959), Schweizer Schauspieler, Künstler, Kultur- und Sozialunternehmer
 Richard Kissling (1848–1919), Schweizer Bildhauer
 Ulrich Kissling (1942–2014), deutscher Veterinärmediziner und Pferdeklinikgründer
 Warwick M. Kissling (* 1957), neuseeländischer Mathematiker
 Werner Kissling (1895–1988), deutscher Emigrant, Fotograf und Filmemacher

Kissling ist:
 (4409) Kissling, ein nach  Warwick M. Kissling (* 1957) benannter Asteroid

Siehe auch:
 Kißling
 Kisling